Сергей Александрович Соловьёв (род. 8 июля 1956 года, Оренбург, СССР) — советский и российский учёный-аграрий, ректор ОГАУ (1999—2009), академик РАН (2022).

Специалист в области механизации и автоматизации сельскохозяйственного производства, автор 217 научных работ, из них 14 монографий и 59 авторских свидетельств и патентов.

Биография 

Родился 8 июля 1956 года в Оренбурге.

В 1978 году окончил Оренбургский сельскохозяйственный институт (сейчас — Оренбургский государственный аграрный университет).

В 1992 году защитил докторскую диссертацию, в 1993 году — присвоено учёное звание профессора.

С 1978 по 2009 годы работал Оренбургском государственном аграрном университете, пройдя путь от заведующего лабораторией кафедры механизации животноводства, до проректора по учебной работе (1993—1999) и ректора университета (1999—2009).

С 2009 по 2013 годы — министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Оренбургской области.

С 2013 по 2016 годы — директор Всероссийского научно-исследовательского технологического института ремонта и эксплуатации машинно-тракторного парка.

С 2016 года — руководитель научного направления «Механизация животноводства» Федерального научного агроинженерного центра ВИМ.

В 2016 году — избран членом-корреспондентом РАН.

С октября 2017 года — заместитель главного учёного секретаря Президиума РАН.

В 2022 году — избран академиком РАН.

Награды 
 Орден Дружбы (2007)
 Заслуженный деятель науки Российской Федерации (1994)
 Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Оренбургского аграрного университета
Почётные работники высшего профессионального образования Российской Федерации
Ректоры Оренбургского аграрного университета